Oeseo-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Oeseo-myeon, Sangju, socken i Sangju, Norra Gyeongsang, 
 Oeseo-myeon, Suncheon, socken i Suncheon, Södra Jeolla,